Het ATP-toernooi van Umag 2015 (met de officiële naam Konzum Croatia Open Umag 2015) werd gespeeld van 20 tot en met 26 juli 2015. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale João Sousa met 6-4 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Máximo González en André Sá. Zij versloegen in de finale Mariusz Fyrstenberg en Santiago González met 4-6, 6-3 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; "
|-bgcolor=#6699FF
! align="center" | Nr. 
! align="center" | Speler
! align="center" | Ranking
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
|- 
| 1 ||  Gaël Monfils || align='center'| 17 || halve finale ||  Dominic Thiem
|- bgcolor="#efefef"
| 2 ||  Roberto Bautista Agut || align='center'| 23 || Halve finale ||  João Sousa
|-
| 3 ||  Andreas Seppi || align='center'| 26 || Tweede ronde ||  João Sousa
|- bgcolor="#efefef"
| 4 ||  Dominic Thiem || align='center'| 28 || Winnaar || 
|-
| 5 ||  Fabio Fognini || align='center'| 33 || Kwartfinale ||  João Sousa
|- bgcolor="#efefef"
| 6 ||  Philipp Kohlschreiber || align='center'| 34 || Kwartfinale ||  Gaël Monfils
|-
| 7 ||  Borna Ćorić || align='center'| 37 || Kwartfinale ||  Roberto Bautista Agut
|- bgcolor="#efefef"
| 8 ||  Martin Kližan || align='center'| 38 || Tweede ronde ||  Andreas Haider-Maurer
|}

 Prijzengeld en ATP-punten 

 Toernooischema 

 Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
|RD1-seed1=4
|RD1-team1= Dominic Thiem
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-seed2=
|RD1-team2= João Sousa
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=1
}}

Bovenste helft 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= F Fognini
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=66
| RD3-seed02=
| RD3-team02= J Sousa
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=7
| RD3-seed03=7
| RD3-team03= B Ćorić
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Umag
ATP-toernooi van Umag